Bayi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Bayi (socken i Kina, Sichuan), 
 Bayi (sockenhuvudort i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar